— девиз правления (нэнго) японского императора Рэйгэна, использовавшийся с 1673 по 1681 год.

 Энхо Акира — японский профессиональный борец сумо
 Энхо, Мейю — бывшая клавишница финской фолк-/MDM группы Ensiferum.